L'expression salut public, à savoir la sauvegarde des intérêts de la nation, du peuple et de l'État afin d'empêcher la disparition d'une collectivité, est employée dans les contextes suivants :

Politique 
 Comité de salut public (homonymie)

Presse 
 Le Salut public, journal fondé à Paris le  par Charles Baudelaire, Jules Champfleury et Charles Toubin et qui comporta deux numéros ;
 Le Salut public, journal fondé à Lyon en 1848 et disparu en 1944 ;
 Le Salut public, journal éphémère fondé à Paris le  par Gustave Maroteau.

Notes et références